Антон Валерьевич Бубнов (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Молодечно».

Клубная карьера 
Воспитанник слонимской ДЮСШ «Альбертин», в молодом возрасте попал в состав минского «МТЗ-РИПО», где начинал с дубля и со временем стал игроком основы. В 2011 году помог клубу, который сменил название на «Партизан», вернуть место в высшей лиге, однако «Партизан» прекратил существование, и Антон в январе 2012 года перешёл в «Городею», где также закрепился в основе.

Летом 2014 года Бубнов потерял место в стартовом составе «Городеи», и в результате в августе перешёл в «Ислочь». Сумел стать одним из лидеров «Ислочи», за вторую половину сезона 2014 забив 5 голов. В апреле 2015 года он получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден пропустить весь сезон 2015, в котором команда одержала победу в первой лиге. В сезоне 2016 вернулся на поле и вскоре закрепился в основном составе «Ислочи», обычно выступая в качестве опорного полузащитника.

В январе 2017 года продлил контракт с клубом. Начало сезона 2017 пропустил из-за травмы, с июня вернулся в основной состав. 18 ноября 2017 года, выйдя на замену в конце матча против «Днепра», забил гол и принёс «Ислочи» победу, которая гарантировала клубу сохранение места в высшей лиге. Сезон 2018 начинал в стартовом составе. C июня перестал появляться на поле из-за травмы, а с сентября вернул место в основной команде. В декабре 2018 года по истечении срока действия контракта покинул «Ислочь».

В январе 2019 года начал тренироваться с бобруйской «Белшиной» и вскоре официально стал игроком команды. В августе 2019 года покинул бобруйский клуб.

В июне 2021 года стал игроком клуба «Молодечно».

Международная карьера 
Был включён в состав юношеской сборной Беларуси на чемпионат Европы 2005 в Италии.

В 2008—2009 годах играл за молодёжную сборную Беларуси.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссииː 2008
 Обладатель Кубка Белоруссииː 2007/08

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»